Распятие Иису́са Христа́ — казнь Иисуса Христа через распятие. Событие завершающее Страсти Христовы и предшествующее погребению и Воскресению Иисуса Христа.

Крещение и распятие Иисуса Христа — оба эпизода большинством учёных признаются как исторический факт.

Художественное изображение Христа-человека на кресте появляется с конца VII века, после того, как в 692 году собор восточных епископов постановил, чтобы Христа изображали в центре распятия человеком, а не Агнцем Божиим (лат. Агнус Деи), как в предыдущие века, и запретил сопровождать крест, как было общепринято, солнцем и луной, после чего распятие утратило своё символическое значение, став предметом веры и богопочитания с отсылкой лишь к смерти, в данном случае — Иисуса Христа.

Распятие Христа рассматривается некоторыми христианскими богословами и другими авторами как совершëнное евреями «богоубийство».

Евангельское повествование 
О распятии Иисуса Христа повествуют все четыре евангелиста, и каждый сообщает свои подробности:

Историчность 
Крещение и распятие Иисуса Христа — признаются большинством учёных как достоверные исторические факты.
Так, Джеймс Данн заявляет, что данные «два факта из жизни Иисуса требуют почти всеобщего согласия», ведь «занимают высокое место в шкале исторических фактов, которые не подлежат сомнению или отрицанию». Известный профессор религиоведения Барт Эрман отмечает, что распятие по приказу Понтия Пилата является наиболее достоверным повествованием касаемо Иисуса.  утверждает, что распятие Иисуса настолько же достоверен, как и любой иной исторический факт.  в своей книге пишет, что бесспорным является факт смерти исторического Иисуса через распятие. В то же время библеист Кристофер Такетт уточняет, что, хотя точные причины смерти Иисуса трудно определить, одним из неоспоримых фактов о Нём является то, что он был распят.

Существуют также «нехристианские» источники, подтверждающие распятие Иисуса.

Археология 
В 1968 году во время археологических раскопок к северо-востоку от Иерусалима было обнаружено тело распятого человека, датированное I веком. Распятие произошло в период римского господства над Иудеей. Исследование останков показало определённое соответствие распятию Иисуса, описанного в Евангелиях. Человек был идентифицирован как  и, вероятно, умер около 70 г. н. э., во время еврейского восстания против Римской империи.

Действующие лица и атрибуты

Свидетели казни 
Согласно сообщениям евангелистов, при распятии Иисуса присутствовали:
 Мария, мать Иисуса Христа (традиционно Богородица);
 Автор Евангелия от Иоанна (ему Иисус вверил заботиться о своей матери: «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Её к себе» ();
 Мария Магдалина;
 Мария Клеопова;
 Два разбойника, распятые по сторонам от Иисуса;
 Римские воины во главе с сотником, именуемым в апокрифах Лонгином;
 Народ, первосвященники и книжники, которые насмехались над Иисусом.

Орудия Страстей 
Предметы, использовавшиеся при распятии Иисуса вошли в число орудий Страстей Христовых и стали почитаемыми христианскими реликвиями. К ним относятся:
 Крест Животворящий, на котором был распят Иисус, является священной реликвией христианства.
 Титло INRI — табличка со словами «Иисус Назорей, Царь Иудейский» написанными по указанию Пилата ().
 Гвозди, которыми тело Иисуса было прибито к Кресту.
 Губка, с которой Иисуса напоили уксусом.
 Чаша Грааля, в которую, по преданиям, собрали кровь Иисуса Христа.
 Копьё Лонгина, которым пронзили подреберье мёртвого Иисуса, чтобы убедиться в Его смерти.
 Лестница, с помощью которой сняли тело мёртвого Иисуса с Креста.
 Клещи, которыми вынимали гвозди.

Голгофа 

Голгофа (, «лобное место» от арам. gûlgaltâ, букв. «череп») — невысокий холм за границей городских стен Иерусалима. Был традиционным местом публичных казней.

Своё название холм получил от того что имел форму черепа. Также существует предание, что Ной перед потопом взял череп и кости Адама в ковчег, а по его окончании Сим похоронил череп и две кости на Голгофе.

Некоторые христианские богословы считают, что кровь Христа омыла захороненный на Голгофе по промыслу Божьему череп Адама и в его лице всё человечество от греховной скверны, даровав этим возможность спасения. В изобразительном искусстве изображение главы Адама, омываемой кровью Иисуса, известно с IX века.

В искусстве 

Отличительный признак изображения Распятия в католической традиции — скрещенные и пробитые одним гвоздём обе ступни Христа. В православной традиции Христос изображается распятым на четырёх гвоздях: как руки, так и ноги прибиты каждая своим гвоздём. Также на Распятии в православной традиции ладони Христа изображаются обязательно открыты. Вопрос о недопустимости изображения согнутых пальцев Христа под католическим влиянием поднимал в 1553 году дьяк Висковатый и, хотя дьяк был осуждён за рассуждения об иконописи, доводы о необходимости изображения открытых ладоней были признаны верными и спорные иконы были переписаны.

Скульптурное изображение распятого Христа (см. Распятие), является традиционным атрибутом убранства западных церквей, в православной церкви в храмах традиционно используют резные деревянные распятия (иногда с предстоящими).

См. также 

 Крест
 Форма креста Иисуса Христа
 Слова Иисуса Христа на Кресте
 Меж двух разбойников
 Стигматы

Примечания

Ссылки 
 Символика Распятия.
 О некоторых особенностях иконографии Распятия.
 
 Распятие Иисуса Христа в русской живописи.

 Внешние медиафайлы
 

Страсти Христовы
Иконография Иисуса Христа
Крест в христианстве